Janez Tavčar – vescovo cattolico austriaco
 Rajko Tavčar – ex calciatore sloveno
 Sergio Tavčar – giornalista e telecronista sportivo italiano
 Stanko Tavčar – calciatore jugoslavo